Amiata – montagna della Toscana
 Amiata – razza di asino
 Amiata Records – etichetta discografica indipendente